Campi Elisi – paradiso della mitologia greca e romana
Elisio – nome proprio di persona verosimilmente riferito al sole Elios.
Elisio – antagonista principale dei videogiochi Pokémon X e Y
Elisio – luogo immaginario presente nel manga e anime I Cavalieri dello zodiaco

Altri progetti